Немецкие подводные лодки
 U-38 (1914)
 U-38 (1938)